Andreas Munzer (nascido em 1966) foi um fisiculturista profissional da Áustria reconhecido pelo seu nível de gordura corpórea extremamente baixo, famoso em sua terra natal e foi caracterizado por sua trágica morte.

Morte 
As dores de estômago começaram alguns meses antes que Munzer fosse para Columbus, Ohio, para o Arnold Classic de 1996. No início era apenas mais dor e Munzer deu pouca atenção. Mas ela continuou voltando. Ele começou a mencionar isto para alguns amigos na academia. Ele tentou algum tratamento que fortaleceria seu revestimento do estômago.

A sua trágica morta morte de um Superhomem, da revista alemã Der Spiegel.

Munzer usava muito nubain para aguentar as dores de pré-contest e de treino. Com isso, ele começou a ter tumores no estômago mas quase não sentia dor pois o nubain camuflava a sensação. A dor vinha e logo ia embora, mas com o tempo foi-se agravando. Ele teve hemorragia durante um voo e houve pouso de emergência para que fosse levado ao hospital. Lá, os médicos disseram que era um morto que andava e não acreditaram como ele não tinha sentido tudo aquilo se desenvolver diante do quadro em que estava. Na autópsia foram 50 comprimidos de halotestin ainda não digeridos.

Após seu sexto lugar no Arnold Classic em 22 de Março de 1990, o humor de Munzerr permaneceu baixo; "Cara, por quê você não ri?", um funcionário alemão dissera.

Quando foi para mesa de cirurgia, seu sangue estava viscoso e seu potássio super elevado. Ele estava desidratado em função dos diuréticos tomados há poucas semanas para uma competição e seu fígado estava se desfazendo.

Arnold mandou uma coroa de flores com o seguinte dizer: "A last greeting to a friend". (O último cumprimento para um amigo).

Fisiculturistas da Áustria